Santa Fe ("Santa Fede" in spagnolo) o Santa Fé (in portoghese) può riferirsi a:

Cinema 
 Santa Fe – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company 
 Santa Fe – film del 1972 diretto da Sergio Garcia 
 Santa Fe – film del 1973 diretto da Jun Aristorenas

Geografia

Argentina 
 Santa Fe – capoluogo dell'omonima provincia
 Provincia di Santa Fe

Brasile 
 Santa Fé – comune dello Stato di Paraná
 Santa Fé de Goiás – comune dello Stato di Goiás
 Santa Fé de Minas – comune dello Stato di Minas Gerais
 Santa Fé do Araguaia – comune dello Stato di Tocantins
 Santa Fé do Sul – comune dello Stato di San Paolo
 Bonito de Santa Fé – comune dello Stato della Paraíba

Colombia 
 Santa Fe de Antioquia – comune del dipartimento di Antioquia
 Santa Fe de Bogotá, o anche Santafé de Bogotá – vecchio nome della capitale
 Santa Fe – località del distretto della capitale di Bogotà

Ecuador 
 Isola di Santa Fe – isola dell'arcipelago delle Galápagos

Filippine 
 Santa Fe – municipalità della Provincia di Cebu
 Santa Fe – municipalità della Provincia di Leyte
 Santa Fe – municipalità della Provincia di Nueva Vizcaya
 Santa Fe – municipalità della Provincia di Romblon

Honduras 
 Santa Fe – comune del dipartimento di Colón
 Santa Fe – comune del dipartimento di Ocotepeque

Messico 
 Santa Fe – distretto di Città del Messico
 Santa Fe – località dello Stato della Bassa California del Sud
 Santa Fe – località dello Stato di Chihuahua
 Santa Fe – località dello Stato di Coahuila
 Santa Fe – località dello Stato di Guanajuato
 Santa Fe – località dello Stato di Jalisco
 Santa Fe – località dello Stato di Michoacán
 Santa Fe – località dello Stato di Nayarit
 Santa Fe – località dello Stato di Nuevo León
 Santa Fe – località dello Stato di Sinaloa
 Santa Fe – località dello Stato di Veracruz

Panama 
 Santa Fé – comune del distretto di Chepigana della provincia di Darién
 Santa Fé – comune del distretto di Santa Fé della provincia di Veraguas
 Distretto di Santa Fé – distretto della provincia di Veraguas

Spagna 
 Santa Fe – comune della provincia di Granada
 Santa Fe de Mondújar – comune della provincia di Almería
 Santa Fe del Penedès – comune della provincia di Barcellona

Stati Uniti 
 Santa Fe – capitale del Nuovo Messico
 Santa Fe – comune del Texas
 Santa Fe – località del Missouri
 Santa Fe – località dell'Ohio
 Santa Fe – località del Tennessee
 Rancho Santa Fe – località della California
 Contea di Santa Fe – contea del Nuovo Messico

Altro 
 Santa-Fe – brano di Bob Dylan del 1967
Santa Fe – soprannome della Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
 Hyundai Santa Fe – Sport Utility Vehicle prodotto da Hyundai
 USS Santa Fe – nome di due navi della Marina militare statunitense, derivato dalla città di Santa Fe, Nuovo Messico
 Santa Fe SCB – Social Club Spagnolo, Presso la città di Barcellona.